Název Praha (anglicky Prague, německy Prag) má více významů:
 Praha – hlavní město České republiky
 další geografické objekty
 Praha (okres Lučenec) – obec na Slovensku
 Praha (Texas) – malé městečko s českou komunitou v americkém státě Texas
 Praha (Brdská vrchovina) – vrchol s výškou 862 m v Brdské vrchovině
 Prag (Hutthurm) – obec u městyse Hutthurm
 Prag (Stuttgart) – čtvrť ve Stuttgartu
 Praga (Varšava) – původně samostatné město, od roku 1791 součást Varšavy
 Prague (Oklahoma) – městečko s českou komunitou v americkém státě Oklahoma
 Prague (Nebraska) – vesnice v americkém státě Nebraska
 New Prague – malé město s českou komunitou v americkém státě Minnesota
 Velká Praha – název Hlavního města Prahy od roku 1922 do roku 1947
 Kleinpraga (Mała Praha) – hornolužická vesnice
 Malá Praha – čtvrť v Žilině
 Nova Praha – sídlo městského typu na Ukrajině

 jiné
 Český rozhlas Dvojka (dříve Český rozhlas 2 Praha) – stanice Českého rozhlasu
 Praha (loď, 1953) – loď, kterou v letech 1953–2010 provozoval Dopravní podnik města Brna v rámci lodní dopravy na Brněnské přehradě
 Praha (námořní loď) – československá a česká obchodní loď
 Praha (planetka) – planetka s číslem 2367

Související články 
 Prague
 Práh
 Prahy
 Praga, Praga (rozcestník)
 Zlatá Praha
 Sümegprága

Externí odkazy